Contea di Van Buren o Van Buren County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Van Buren (Arkansas)
 Contea di Van Buren (Iowa)
 Contea di Van Buren (Michigan)
 Contea di Van Buren (Tennessee)